

Personen 
 Françoise Atlan, Sefardische zangeres
 Guillaumme Atlan, Franse DJ, beter bekend onder zijn artiestennaam The Supermen Lovers
 Jean-Michel Atlan, Joods-Franse kunstschilder uit de Cobra-groep (23-1-1913 // 12-2-1960)
 Nicolas Atlan, filmproducent van o.a. Norm of the North
 Sébastien Atlan, voetballer, bankspeler bij Paris Saint-Germain in seizoen 2014/2015

Muziek 
 Atlan, band. Speelde het origineel waarvan op The tree hates the forest in de vorm van Emerald suite een cover staat.
 Atlan Dok, een nummer op Listen to the Banned uit 2010.

Fictie 
 Atlan, naam voor Atlantis in Oera Linda.
 Atlan, vader van Aquaman, een DC Comics stripheld.

Plaatsen 
 ATLAN, de UN/LOCODE voor Landeck in Oostenrijk
 San José Atlán, een plaats in de Mexicaanse gemeente Huichapan.

Bedrijven 
 Lederfabriek Atlan te Zulte

Deze lijst is op 15 oktober 2020 gemaakt op basis van de zoekterm "Atlan" in der Nederlandse Wikipedia.